Nicolás Gómez puede hacer referencia a:

Nicolás Gómez, un futbolista argentino nacido en 1992.
Nicolás Gómez, un futbolista argentino nacido en 1996.
Nicolás Gómez Dávila, un escritor y filósofo colombiano.
Nicolás Gómez Jaramillo, un ciclista colombiano.
Nicolás Gómez (miniaturista), un miniaturista español.